Ehrlich (německy: poctivý) je příjmení:
 Candice Michelle Beckman-Ehrlich (* 1978), americká profesionální wrestlerka
 Ernst Ludwig Ehrlich (1921–2007), německo-švýcarský judaista a historik
Eduard Josef Ehrlich (1840–1914), český portrétní a místopisný fotograf
 Eugen Ehrlich (1862–1922), rakouský právník a sociolog práva
 Heinrich Ehrlich (1846–1921), předseda okresního úřadu ve Frýdlantě
 Jacques (Louis) Ehrlich (1893–1953), francouzský stíhací pilot
 Ladislav Ehrlich (1886–1965), český malíř a grafik
 Ludwig Ehrlich von Treuenstätt mladší (1839–1901), českoněmecký politik, poslanec zemského sněmu a Říšské rady, starosta Liberce
 Ludwig Ehrlich von Treuenstätt starší (1810–1869), českoněmecký politik, poslanec zemského sněmu, starosta Liberce
 Marty Ehrlich (* 1955), americký jazzový saxofonista
 Paul Ehrlich (1854–1915), německý chemik a lékař, nositel Nobelovy ceny
 Paul R(alph). Ehrlich (* 1932), americký biolog
 Ricardo Ehrlich (* 1948), uruguayský politik
 Robert "Bob" (Leroy) Ehrlich(, Jr.) (* 1957), americký právník a republikánský politik

Související články 
 Sázka Simona s Ehrlichem
 Erlich

Německá příjmení
Židovská příjmení